Rafael Nadal era o atual tricampeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando David Ferrer na final por 6–3, 6–2, 6–3.

Cabeças de chave

 Novak Djokovic (Semifinais)
 Roger Federer (Quartas de final)
 Rafael Nadal (Campeão)
 David Ferrer (Final)
 Tomáš Berdych (Primeira rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Semifinais)
 Richard Gasquet (Quarta rodada)
 Janko Tipsarević (Terceira rodada)
 Stanislas Wawrinka (Quartas de final)
 Marin Čilić (Terceira rodada)
 Nicolás Almagro (Quarta rodada)
 Tommy Haas (Quartas de final)
 Kei Nishikori (Quarta rodada)
 Milos Raonic (Terceira rodada)
 Gilles Simon (Quarta rodada)
 Philipp Kohlschreiber ''(Quarta rodada)

<ol start="17">
 Juan Mónaco ''(Primeira rodada)
 Sam Querrey ''(Terceira rodada)
 John Isner ''(Terceira rodada)
 Andreas Seppi ''(Terceira rodada)
 Jerzy Janowicz ''(Terceira rodada)
 Alexandr Dolgopolov ''(Primeira rodada)
 Kevin Anderson ''(Quarta rodada)
 Benoît Paire ''(Terceira rodada)
 Jérémy Chardy ''(Terceira rodada)
 Grigor Dimitrov ''(Terceira rodada)
 Fabio Fognini ''(Terceira rodada)
 Florian Mayer ''(Primeira rodada, desistiu)
 Mikhail Youzhny ''(Quarta rodada)
 Julien Benneteau ''(Terceira rodada)
 Marcel Granollers ''(Primeira rodada)
 Tommy Robredo ''(Quartas de final)

Qualifying

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= T Haas
| RD1-score01-1=7<sup>7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= G Rufin
| RD1-score02-1=6<sup>4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Sock
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=5
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= An Kuznetsov
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6<sup>4
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Harrison
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7<sup>7
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  C Berlocq
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= J Isner
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=29
| RD1-team09= M Youzhny
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  P Andújar
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= F Delbonis
| RD1-score11-1=6<sup>2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= J Reister
| RD1-score12-1=7<sup>7
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  F Verdasco
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=  M Gicquel
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= N Mahut
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6<sup>4
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= J Tipsarević
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7<sup>7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= T Haas
| RD2-score01-1=7<sup>7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J Sock
| RD2-score02-1=6<sup>3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Harrison
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7<sup>9
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=19
| RD2-team04= J Isner
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6<sup>7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=8

| RD2-seed05=29
| RD2-team05= M Youzhny
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6<sup>5
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= F Delbonis
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=5
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= F Verdasco
| RD2-score07-1=6<sup>3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=7
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08=

Seção 3

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= S Wawrinka
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6<sup>1
| RD1-score01-4=7
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= T de Bakker
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=7<sup>7
| RD1-score02-4=5
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Pospisil
| RD1-score03-1=6<sup>9
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= H Zeballos
| RD1-score04-1=7<sup>11
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6<sup>4
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=8

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6<sup>3
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Haase
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7<sup>7
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  A Ramos
| RD1-score07-1=6<sup>3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= J Janowicz
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= F Mayer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=5<sup>r
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= D Istomin
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= F Serra
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=5
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= N Davydenko
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= M Przysiężny
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6<sup>5
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= R Williams
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7<sup>7
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Stakhovsky
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= R Gasquet
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= S Wawrinka
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7<sup>7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= H Zeballos
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6<sup>2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Haase
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= J Janowicz
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= D Istomin
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=

Metade inferior
Seção 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-score01-1=6<sup>8
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7<sup>7
| RD1-score01-4=7<sup>7
| RD1-score01-5=5

| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= G Monfils
| RD1-score02-1=7<sup>10
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6<sup>3
| RD1-score02-4=6<sup>4
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= E Gulbis
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7<sup>7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Dutra Silva
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6<sup>3
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= I Sijsling
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Melzer
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= J Zopp
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= T Robredo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Seppi
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6<sup>2
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= L Mayer
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=7<sup>7
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= B Kavčič
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= J Duckworth
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Alund
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=0
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=

Seção 6

Seção 7
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J-W Tsonga
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Bedene
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Nieminen
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7<sup>11
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P-H Mathieu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6<sup>9
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05=| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  G Müller
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  B Becker
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= J Chardy
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= J Mónaco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6<sup>4
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10=| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=7<sup>7
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11=  V Troicki
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  J Blake
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  R Štěpánek
| RD1-score13-1=6<sup>4
| RD1-score13-2=6<sup>8
| RD1-score13-3=6<sup>11
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14= WC
| RD1-team14=  N Kyrgios
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=7<sup>10
| RD1-score14-3=7<sup>13
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=  P Petzschner
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= M Čilić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=7<sup>8
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Nieminen
| RD2-score02-1=6<sup>6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= J Chardy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6<sup>4
| RD2-score05-3=0
| RD2-score05-4=7<sup>9
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06= V Troicki
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=6<sup>7
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= N Kyrgios
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= M Čilić
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01=

Seção 8

Ligações externas
 Chave de simples

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino